National Basketball Association 1992/1993 var den 47:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 6 november 1992 och avslutades den 25 april 1993 efter 1.107 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 27 lagen spelade 82 matcher var.

Söndagen den 20 juni 1993 vann Chicago Bulls sin tredje NBA-titel efter att ha besegrat Phoenix Suns med 4-2 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher. Därmed blev Chicago Bulls det första laget att vinna minst tre NBA-titlar i rad sen Boston Celtics vann åtta i rad mellan 1959 och 1966.

All Star-matchen spelades den 21 februari 1993 i Delta Center i Salt Lake City, Utah. Western Conference vann matchen över Eastern Conference med 135-132 efter förlängning.

Shaquille O'Neal, Orlando Magic, spelade sin första säsong i ligan.

Dallas Mavericks blev den här säsongen det tredje laget att förlora minst 70 matcher under grundserien efter Philadelphia 76ers (säsongen 1972/1973) och Los Angeles Clippers (säsongen 1986/1987). Dallas 11 segrar var också det minsta antalet segrar under en säsong sen Philadelphia 76ers bara vann 9 matcher säsongen 1972/1973.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Phoenix Suns mot Chicago Bulls

{| class="wikitable"
|-
! Match !! Datum !! Hemmalag !! Bortalag !! Resultat !! Not
|-
| Match 1 || 9 juni || Phoenix || Chicago || 92 - 100 ||
|-
| Match 2 || 11 juni || Phoenix || Chicago || 108 - 111 ||
|-
| Match 3 || 13 juni || Chicago || Phoenix || 121 - 129 || Eft.förl.
|-
| Match 4 || 16 juni || Chicago || Phoenix || 111 - 105 ||
|-
| Match 5 || 18 juni || Chicago || Phoenix || 98 - 108 ||
|-
| Match 6 || 20 juni || Phoenix || Chicago' || 98 - 99 ||
|-
|}Chicago Bulls vann finalserien med 4-2 i matcher''

Källor 

NBA 1992/1993 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1992/1993 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1993 på basketball-reference.com
NBA history 1992/1993 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

1992 i USA
1993 i USA
Basketsäsongen 1992/1993
1992/1993